Ahmed Hegazy ist der Name folgender Personen:
* Ahmed Hegazy (Pharmazeut) (1939–2021), ägyptisch-deutscher Galeniker
 Ahmed Hegazy (Fußballspieler) (* 1991), ägyptischer Fußballspieler